

Patronymes

 A. David Thackeray (1910-1978), astronome britannique
 Bal Thackeray (1926-2012), homme politique indien
 Henry St. John Thackeray (1869-1930), spécialiste de la Bible
 Raj Thackeray (1968-), homme politique indien
 William Makepeace Thackeray (1811-1863), romancier britannique

Personnage de fiction
Thackeray Phin, détective amateur